Matthew Lewis peut désigner :
 Matthew Lewis (1989-), acteur britannique ;
 Matthew Gregory Lewis (1775-1818), écrivain britannique.